Фёдор Фёдорович Эвальд:
 Эвальд, Фёдор Фёдорович (1813—1879) — российский педагог.
 Эвальд, Фёдор Фёдорович (1881—1942) — полковник, Георгиевский кавалер.